

Biologia 
 IgH – catena pesante delle immunoglobuline

Codici 
 IGH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ingham (Australia)